Karl Kronberger (o Carl Kronberger; 1841-1921) – pittore austriaco
 Maximilian Kronberger (1888-1904) – poeta tedesco
 Lily Kronberger (1890-1977) – pattinatrice ungherese
 Hans Kronberger (1951) – politico austriaco
 Petra Kronberger (1969) – sciatrice austriaca